Il singolare del torneo di tennis ATP Volvo International 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale 6–2, 6–4 Paul Annacone.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1988